DeLong se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dwight M. DeLong
 Edward F. DeLong